Stamford (Lincolnshire), een plaats in het Engelse graafschap Lincolnshire
Stamford (Connecticut), een stad in Connecticut in de Verenigde Staten
Stamford (Nebraska), een plaats in Nebraska in de Verenigde Staten
Stamford (Texas), een plaats in Texas in de Verenigde Staten